Kesten bezeichnet:

 Kesten, rheinland-pfälzische Ortsgemeinde
 Edelkastanie in rheinland-pfälzischer Mundart

Kesten ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Kesten (1938–2003), israelischer Basketballfunktionär
 Harry Kesten (1931–2019), US-amerikanischer Mathematiker
 Hermann Kesten (1900–1996), Schriftsteller
 Wilhelm Kesten (1875–1958), deutscher Bergwerksdirektor